Liridi (Ir) natural es compon de dos isòtops estables, l' 191Ir i l'193Ir. Aquest element té molts radioisòtops, el més estable dels quals és l'192Ir amb un període de semidesintegració de 73,83 dies, es desintegra per emissió beta en 192Pt. La majoria dels altres radioisòtops es desintegren en isòtops de l'element 76, l'osmi.

Massa atòmica estàndard: 192.217(3) u

Taula

Notes 
 Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
 Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Iridi-192 
LIridium-192 (simbol 192Ir) és un isòtop radioactiu d'iridi amb una vida mitjana de 73,83 dies. Es desintegra mitjançant l'emissió de partícules beta partícules beta (β) i radiació gamma (γ). Al voltant del 96% de 192Ir les desintegracions es produeixen mitjançant l'emissió de radiació β i γ, que condueix a 192Pt. Algunes de les partícules β són capturades per altres nuclis  192Ir, que després es converteixen en 192Os. La captura d'electrons és responsable del 4% restant de les desintegracions de 192Ir. L'iridi-192 es produeix normalment per mitjà de l'activació per neutrons del metall d'iridi amb abundància natural.

L'iridi-192 és un emissor de raigs gamma molt potent, amb una constant de dosis gamma d'aproximadament 1,54 μSv·h−1·MBq−1 a 30 cm, i una activitat específica de 341 TBq·g−1 (9,22 kCi·g−1). Hi ha set paquets d'energia principals produïts durant el seu procés de desintegració que van des de poc més de 0,2 fins a aproximadament 0,6 MeV. L'iridi-192 s'utilitza comunament com a font de raigs gamma en radiografia industrial per localitzar defectes en components metàl·lics. També s'empra en radioteràpia com a font de radiació, en particular en braquiteràpia.

L'iridi-192 ha representat la majoria dels casos rastrejats per la Comissió de Regulació Nuclear dels Estats Units en què els materials radioactius han desaparegut en quantitats prou grans per fer una bomba bruta.

Referències 

 Masses isotòpiques de l'Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Composicions isotòpiques i masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Semivida, espín i dades d'isomers triades d'aquestes fonts:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

.

Llistes d'isòtops
Iridi